

Cinema 
 The Mark of Cain – film del 1916 diretto da Joseph De Grasse
 The Mark of Cain – film del 1917 diretto da George Fitzmaurice
 Il marchio di Caino (The Mark of Cain) – film del 1947 diretto da Brian Desmond Hurst
 The Mark of Caïn – documentario del 2001 diretto da Alix Lambert
 The Mark of Cain – film del 2007 diretto da Marc Munden

Musica
 The Mark of Cain – gruppo musicale australiano